King Cobra (film)
King Cobra (achtbaan) - een voormalig achtbaan in Kings Island gebouwd door TOGO
King Kobra - een band uit de eighties